То́ни Мю́ллер (; ) — швейцарский кёрлингист, чемпион мира среди смешанных пар. Бронзовый призёр в составе мужской команды Швейцарии на  (был запасным).

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (), бронза ().
 : серебро ().

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года